A Equipe Croata de Copa Davis representa a Croácia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação croata de Tênis. Ganhou o título em 2005. Desmembrou-se da Equipe Iugoslava de Copa Davis em 1993.

Time atual

Equipe de 2012:
 Ivan Dodig
 Mate Pavić
 Antonio Veić
 Borna Corić

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe croata)

Croácia